Århundreder: 10. århundrede – 11. århundrede – 12. århundrede

Det 11. århundrede består af årene 1001 til 1100, som ofte forveksles med 1000-tallet, som består af årene 1000 til 1099.

Eksterne henvisninger 

 
Århundreder